Alive or Just Breathing — другий студійний альбом американського металкор гурту Killswitch Engage, випущений 21 травня 2002 року.

Список композицій

Джерела 
 Alive or Just Breathing  allmusic
 Alive or Just Breathing  last.fm

Альбоми Killswitch Engage
Музичні альбоми 2002
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми